Heydeck ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Heydeck (1787–1856), deutscher Kunstsammler, Maler, Radierer und Kupferstecher
 Johann von Heydeck (1500–1554), württembergischer und kursächsischer General
 Johannes Heydeck (1835–1910), deutscher Historien- und Porträtmaler in Königsberg
 Josepha von Heydeck (1748–1771), Mätresse des Kurfürsten Karl Theodor von der Pfalz
 Maik Heydeck (* 1965), deutscher Amateurboxer
 Peter Heydeck (1941–2016), deutscher Maler ukrainischer Herkunft

Ortsname:
 Heydeck, bis 1938 Willudtken, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Wyłudki (Miłki), Siedlung im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Haideck
 Heideck (Begriffsklärung)
 Heidegg